Union Grove (Alabama)
Union Grove Township (Iredell megye, Észak-Karolina)
Union Grove (Illinois)
Union Grove Township (Whiteside megye, Illinois)
Union Grove Township (Minnesota)
Union Grove (Texas)
Union Grove (Wisconsin)